Dilow (bulgarisch: Дилов; weibliche Form Dilowa) ist der Familienname folgender Personen:

 Ljuben Dilow (1927–2008), bulgarischer Schriftsteller
 Penka Dilowa (1943–1998), bulgarische Opernsängerin